Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (boek), boek uit 1978 over een heroïneprostituée
 Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Verfilming van dit boek
 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (televisieserie) - Televisieserie over dit boek